«И в звуках память отзовется…» — советский художественный фильм 1986 года Киевской киностудии художественных фильмов имени А. Довженко.

Сюжет 
О деятеле украинской национальной культуры, основоположнике украинской классической музыки Николае Лысенко (1842—1912), которого К. С. Станиславский назвал «солнцем украинской музыки».

Актёрский состав 
 Федор Стригун   — Николай Витальевич Лысенко
 Игорь Тарадайкин
 Максим Шапоренко
 Елена Караджова   — Ольга О’Коннор
 Людмила Шевель
 Ольга Сумская
 Павел Махотин   — отец Лысенко
 Нина Веселовская   — мать Лысенко
 Андрей Харитонов   — Старицкий
 Владимир Антонов   — Остап Вересай
 Константин Степанков
 Леонид Бакштаев   — Чайковский

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Тимофей Левчук
 Сценаристы: Иван Драч, Иван Миколайчук
 Оператор: Эдуард Плучик
 Художник: Владимир Агранов
 Звукорежиссёр: Юрий Рыков
 Монтаж: Лариса Улицкая
 Редактор: Татьяна Ковтун

Ссылки 
 kinokolo.ua 

Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы СССР 1986 года